Тошо Јелић је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|10
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|4
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|15
|18
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1976. || Избавитељ || Гост у ресторану
|-
| 1978. || Пуном паром (ТВ мини серија) || /
|-
| 1979. || Либеранови (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Вело мисто (ТВ серија) || /
|-
| 1981. || Ритам злочина || /
|-
| 1982. || Смоговци (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Злочин у школи || Човек из мртвачнице
|-
| 1983. || Трећи кључ || Сумњиви воајер
|-
| 1983. || Медени мјесец || Тошо, грбавац
|-
| 1984. || Необични сако (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Давитељ против давитељa || Грбавац
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (ТВ серија) || /
|-
| 1986. || Сан о ружи || Господин
|-
| 1986. || Не дај се, Флоки || Просјак
|-
| 1987. || Осуђени || Тошо
|-
| 1989. || Човјек који је волио спроводе || Господин који носи крст на спроводу
|-
| 1989. || Ђавољи рај || Свештеник
|}

Спољашње везе 
 

Хрватски глумци
Југословенски глумци